Северный Минданао (регион X, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из пяти провинций, располагается на юге Филиппин.

Административный центр региона — город Кагаян-де-Оро.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин